Joseph McCabe (1867-1955), een Engels priester, schrijver en spreker over vrijdenkerij
 Frank McCabe (1927), een Amerikaans basketballer
 John McCabe (1939-2015), een Brits componist, muziekpedagoog en pianist
 Richard McCabe (1960), een Schots acteur
 Martha McCabe (1989), een Canadees zwemster
 Travis McCabe (1989), een Amerikaans wielrenner